Трипковић је  српско и хрватско презиме. Оно се може односити на:
 Љубомир Трипковић (1881–1971), драгачевски каменорезац
 Никола Трипковић (1998), српски фудбалер
 Урош Трипковић (1986), српски кошаркаш

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена